Die 25. Rallye Wiesbaden, auch 25. Wiesbaden-Rallye (Wiesbaden International Rally) war eine Rallye, die vom 3. bis 7. Juli 1963 ausgefahren wurde. Das Rennen war der zwölfte Wertungslauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft dieses Jahres.

Das Rennen 
1954 wurde rund um die Stadt Wiesbaden die erste Rallye Wiesbaden ausgetragen. 1963 zählte die Veranstaltung zur Sportwagen-Weltmeisterschaft. Es war das einzige Mal in der Geschichte dieser Meisterschaft, dass eine Rallye ein Wertungslauf war. Gewonnen wurde das Rennen von Günter Wallrabenstein und dessen Beifahrer Karl-Heinz Exner junior, die einen Porsche 356 B Carrera fuhren.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Hier finden sich Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die ursprünglich für das Rennen gemeldet waren, aber aus den unterschiedlichsten Gründen daran nicht teilnahmen.

Klassensieger

Renndaten 

 Gemeldet: 217
 Gestartet: 185
 Gewertet: 147
 Rennklassen: 4
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 2490,310 km
 Fahrzeit des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtrunden des Siegerteams:
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 2490,310 km
 Siegerschnitt: 160,504 km/h
 Pole Position: keine
 Schnellste Rennrunde: keine
 Rennserie: 12. Lauf zur Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963

Weblinks 

 Rennergebnisse

Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1963